Ehrengarde steht für:

 Ehrenformation (umgangssprachlich)
 Garde d’honneur, siehe Garde impériale #Gardes d’honneur (Ehrengarde)   
 EhrenGarde der Stadt Köln 1902, Karnevalsverein